Правительство Йылдырыма — 65-й состав правительства Турецкой республики, действовавший с 24 мая 2016 года по 9 июля 2018 года. 

29 мая 2016 года состав правительства был утверждён Великим национальным собранием.

Состав 
Состав 65-го правительства Турции следующий

Примечания 

Правительство Турции
Йылдырым
2016 год в политике Турции